Il campionato mondiale di pallavolo femminile 1952 si è svolto dal 17 al 29 agosto 1952 a Mosca, nell'Unione Sovietica: al torneo hanno partecipato otto squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la prima volta all'URSS.

Squadre partecipanti

Formazioni

Fase unica

Girone unico

Risultati

Classifica

Podio

Campione 
URSS(Primo titolo)

Secondo posto 
Polonia

Terzo posto 
Cecoslovacchia

Classifica finale

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 1952
Campionati mondiali di pallavolo femminile